Button kan syfta på:

 David Button (född 1989), engelsk fotbollsmålvakt
 Dick Button (född 1929), amerikansk konståkare
 Jenson Button (född 1980), brittisk racerförare

Engelska efternamn